Plaatsen:
Het dorp Merode in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Het treinstation Merode in het Brusselse
Het metrostation Merode in het Brusselse

Persoonsnamen:
Het huis Merode, een oud adellijk Belgisch geslacht 
Amaury de Mérode (1902 - 1980), een Belgisch edelman
Cléo de Mérode (1875 - 1966), voluit Cléopatre-Diane de Mérode, een Franse danseres
Félix de Mérode (1791 - 1851), een Belgisch politicus
Frédéric de Merode (1792 - 1830), een Belgische onafhankelijkheidsstrijder
Willem de Mérode (1887 - 1939), pseudoniem van een Nederlands dichter